Kvalifikace ženské dvouhry ve Wimbledonu 2012 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní dvanáct tenistek po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a jedna šťastná poražená.

Hráčky

Nasazení hráček 
  Melinda Czinková (kvalifikována)
  Eva Birnerová (1. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová Blancová (2. kolo)
  Misaki Dojová  (3. kolo, šťastná poražená)
  Sesil Karatančevová (3. kolo)
  Mariana Duqueová Mariñová (1. kolo)
  Paula Ormaecheaová (1. kolo)
  Stefanie Vögeleová (2. kolo)
  Karolína Plíšková (kvalifikována)
  Olivia Rogowska (2. kolo)
  Lara Arruabarrenaová-Vecinová  (3. kolo)
  Mirjana Lučićová (kvalifikována)
  Claire Feuersteinová (3. kolo)
  Coco Vandewegheová (kvalifikována)
  Valeria Savinychová (3. kolo)
  Erika Semaová (2. kolo)
  Aravane Rezaïová (2. kolo)
  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)
  Julia Cohenová (1. kolo)
  Yvonne Meusburgerová (2. kolo)
  Dinah Pfizenmaierová (2. kolo)
  Kurumi Naraová (1. kolo)
  Mihaela Buzărnescuová (2. kolo)
  Bibiane Schoofsová (3. kolo)

Kvalifikantky 
  Melinda Czinková
  Annika Becková
  Maria Elena Camerinová
  Kristina Mladenovicová
  Sandra Zaniewská
  Vesna Doloncová
  Jana Čepelová
  Kristýna Plíšková
  Karolína Plíšková
  Camila Giorgiová
  Coco Vandewegheová
  Mirjana Lučićová
  Misaki Dojová – jako šťastná poražená

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka 
{{Pavouk 8-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo

|team-width=178

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Melinda Czinková
| RD1-score1-1=77
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Victoria Larrièreová
| RD1-score2-1=61
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Jekatěrina Ivanovová
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=2
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Maria João Köhlerová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=6

| RD1-seed5=WC
| RD1-team5= Jade Windleyová
| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Marta Sirotkinová
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Heidi El Tabakhová
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8=22
| RD1-team8= Kurumi Naraová
| RD1-score8-1=2
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=3

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Melinda Czinková
| RD2-score1-1=77
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3=8
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Maria João Köhlerová
| RD2-score2-1=64
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=6

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Marta Sirotkinová
| RD2-score3-1=77
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4= 
| RD2-team4= Heidi El Tabakhová
| RD2-score4-1=63
| RD2-score4-2=3
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Melinda Czinková
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2= 
| RD3-team2= Marta Sirotkinová
| RD3-score2-1=3
| RD3-score2-2=2
| RD3-score2-3=
}}

 Druhá kvalifikantka 

 Čtvrtá kvalifikantka 

 Šestá kvalifikantka 

 Sedmá kvalifikantka 

 Devátá kvalifikantka 

 Desátá kvalifikantka 

 Jedenáctá kvalifikantka 

| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Melanie Southová
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Gail Brodskyová
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Tatjana Maleková
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Kathrin Wörleová
| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=7
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Kristina Barroisová
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=5
| RD1-score6-3=4

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Tamaryn Hendlerová
| RD1-score7-1=1
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=14
| RD1-team8= Coco Vandewegheová
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2='''6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=11
| RD2-team1=

Dvanáctá kvalifikantka

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2012